Les championnats panaméricains d'escrime 2019, quatorzième édition des championnats panaméricains d'escrime, ont lieu du 27 juin au 2 juillet 2019 à Toronto, au Canada. La ville canadienne accueille ces championnats pour la première fois.

Nations participantes 
28 nations sont représentées durant ces championnats, soit 2 de plus que lors de l'édition précédente. Le nombre de tireurs présents est pourtant beaucoup plus faible, puisque ce sont 256 escrimeurs qui prennent part aux compétitions, 73 de moins que l'année passée. Quatre pays sont représentés par le nombre maximum de 24 escrimeurs. Les nations représentées et leur effectif sont : 

  (1)
  (23)
  (1)
  (1)
  (1)
  (24)
  (24)
  (20)
  (21)
  (5)

  (4)
  (4)
  (1)
  (24)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (24)

  (2)
  (8)
  (2)
  (16)
  (12)
  (4)
  (2)
  (2)
  (23)

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2018-2019

2019
Escrime
Amérique
Sport au Canada en 2019
Escrime 2019
Escrime au Canada
Sport au Canada en juin 2019
Sport en juillet 2019